Mistrzostwa Strefy Pacyfiku w Curlingu 2009 rozegrane zostały między 12 a 19 listopada 2009 w japońskiej Kariuzawie, na lodowisku Karuizawa Curling Club.

W zawodach brało udział 11 reprezentacji (5 kobiecych i 6 męskich). Drużyny zakwalifikowane do finału wystąpią na Mistrzostwach Świata 2009. 

Mistrzostwa rozgrywano podwójnym systemem kołowym. Do półfinałów zostały wyłonione 4 drużyny, w parach 1-4 i 2-3 rozgrywane były mecze do 3 wygranych przy czym do tej klasyfikacji liczyły się mecze z Round Robin. Drużyny, które przegrały półfinał zmierzyły się w meczu o brązowy medal.

Tytuły mistrzowskie z poprzednich zawodów obroniły reprezentacje Chin. Srebrne medale zdobyły drużyny z Japonii, brązowe medale wywalczyły zespoły z Korei.



Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
19 listopada 2009; 12:00

Mały finał 
19 listopada 2009; 12:00

Półfinały

1-4 

18 listopada 2009; 9:00

18 listopada 2009; 14:00

2-3 

18 listopada 2009; 9:00

Round Robin 
 Klasyfikacja po 10. sesji

Sesja 1. 
12 listopada 2009; 15:00

Sesja 2. 
13 listopada 2009; 8:00

Sesja 3. 
13 listopada 2009; 16:00

Sesja 4. 
14 listopada 2009; 10:00

Sesja 5. 
14 listopada 2009; 19:00

Sesja 6. 
15 listopada 2009; 12:00

Sesja 7. 
15 listopada 2009; 20:00

Sesja 8. 
16 listopada 2009; 12:00

Sesja 9. 
16 listopada 2009; 20:00

Sesja 10. 
17 listopada 2009; 12:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
19 listopada 2009; 12:00

Mały finał 
19 listopada 2009; 12:00

Półfinały

1-4 

18 listopada 2009; 9:00

2-3 

18 listopada 2009; 9:00

Round Robin 
 Klasyfikacja po 1. sesji

Sesja 1. 
12 listopada 2009; 19:30

Sesja 2. 
13 listopada 2009; 12:00

Sesja 3. 
13 listopada 2009; 20:00

Sesja 4. 
14 listopada 2009; 14:30

Sesja 5. 
15 listopada 2009; 8 :00

Sesja 6. 
15 listopada 2009; 16:00

Sesja 7. 
16 listopada 2009; 8:00

Sesja 8. 
16 listopada 2009; 16:00

Sesja 9. 
17 listopada 2009; 8:00

Sesja 10. 
17 listopada 2009; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
  
 
 
 

2009 w curlingu
2009
Zawody sportowe w Kariuzawie
2009 w Japonii
Curling w Japonii